Ліберальна партія Японії (, дзію-то) — ліберальна партія в Японії.

Ліберальна партія Японії (1881—1884)
Ліберальна партія Японії (1891—1898)
Ліберальна партія Японії (1950—1955)
Ліберальна партія Японії (1994)
Ліберальна партія Японії (1998 — 2003)

Японська ліберальна партія (, ніхон дзію-то)
Японська ліберальна партія (1945 — 1948)
Японська ліберальна партія (1953 — 1954)

?
Японії